Карабулак — название населённых пунктов в Алматинской области Казахстана:
 Карабулак — село в Алакольском районе.
 Карабулак — посёлок в Ескельдинском районе.
 Карабулак — село в Кегенском районе.
 Карабулак (до 1999 года — Ключи) — село в Талгарском районе.